Ларраона ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 10,43 км². Население — 136 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 74 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Larraona

Муниципалитеты Наварры